Александр Чижевский:
 Чижевский, Александр Арсеньевич (род. 1971) — украинский футболист.
 Чижевский, Александр Леонидович (1897—1964) — биофизик, основоположник гелиобиологии, сын Леонида Чижевского.